Лух — топоним в России.

Населённый пункт 
 Лух — посёлок городского типа, административный центр Лухского района Ивановской области.

Реки 
 Лух — река в Ивановской и Владимирской областях, приток Клязьмы.
 Лух — ручей в Липецкой области, приток Сновы.